Гаскойн () - найдовша річка у Західній Австралії. Довжина 780 км.

 Чарльз Гаскойн (, 1737 — 1806) — спеціаліст з виплавки чавуну та відливки гармат, шотландець за походженням.
 Пол Гаскойн (,  1967) — колишній англійський футболіст, півзахисник.